Ignis ist der Name
 eines Fahrzeugtyps von Suzuki, siehe Suzuki Ignis
 eines Brettspiels von Dominique Breton, siehe Ignis (Spiel)